Vesta Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Vesta Creek, Ontario, vattendrag, 
 Vesta Creek, Alberta, vattendrag,